Tao, eredetileg valamihez vezető út, bölcs út, a taoizmus kínai filozófiájában az állandóan mozgó és szakadatlanul változó valóság
 Tao nép, Yami nép, bennszülöttek Tajvan-szigetén, az Orchidea-szigeten is élnek
 Miniopterus tao, az emlősök (Mammalia) osztályának a denevérek (Chiroptera) rendjéhez, ezen belül a kis denevérek (Microchiroptera) alrendjéhez és a Miniopteridae családjához tartozó kihalt faj
Rövidítések
 TAO, Tailored Access Operations, az Amerikai Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Ügynökségének (NSA) egyik tevékenységi területe és szervezeti egysége.M
 TAO, Qingdao-Liuting repülőtér IATA kódja, ICAO kód: ZSQD
 Tao törvény: a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szokásos rövid neve